Ruhstorf ist der Ortsname von

 Ruhstorf an der Rott, Markt im Landkreis Passau, Bayern

 Ruhstorf (Laberweinting), Gemeindeteil der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ruhstorf (Simbach), Gemeindeteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Ruhstorf (Windorf), Gemeindeteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern